A Szlovák U21-es labdarúgó-válogatott Szlovákia 21 éven aluli labdarúgó-válogatottja, melyet a szlovák labdarúgó-szövetség irányít.

U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság

 1978–1994:

Olimpiai szereplés
 1996: Nem jutott ki
 2000: 13. hely
 2004: Nem jutott ki
 2008: Nem jutott ki
 2012: Nem jutott ki

A csapat kapitányai

Források

Hivatalos weboldal

U21
Európai U21-es labdarúgó-válogatottak